Neuf navires de la Royal Navy portent le nom de HMS Rapid :
  était un brick de 12 canons lancé en 1804 et coulé en 1808.
  était une goélette de 12 canons capturée aux Français en 1808 et détruite en 1814.
  était un brick-sloop de 14 canons lancé en 1808 et vendu en 1814.
  était un brick-sloop de 10 canons de la classe Cherokee, lancé en 1829 et détruit en 1838.
  était un brick de 8 canons lancé en 1840 et vendu en 1856.
  était un sloop à hélice de classe Rosario en bois lancé en 1860 et démantelé en 1881.
  était une corvette à hélice composite de classe Satellite lancée en 1883. Elle a été transformée en ponton en 1906, utilisée comme ponton de charbon nommé C7 à partir de 1912. Elle a été convertie en ponton d'hébergement et rebaptisée HMS Hart en 1916. Elle a été vendue en 1948.
  était un destroyer de classe M lancé en 1916 et vendu en 1927.
  était un destroyer de classe R lancé en 1942. Il a été transformé en frégate en 1952 et a été coulé comme cible en 1981.

Rapid